Ark van Noach (schip), een boot uit het Bijbelboek Genesis
 Ark van Noach (schip, 2006), replica van de Ark van Noach, gebouwd door Johan Huibers 
 Ark van Noach (schip, 2012), grotere opvolger van de replica uit 2006
 Ark van Noach (kunstwerk), een plafondschildering uit ca. 1100
 Ark van Noach (kluis), een bijnaam voor de Wereldzadenbank op Spitsbergen

Zie ook 
 Noah's Ark (doorverwijspagina)